Охата — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Охата, Дайсукэ (род. 1975) — японский регбист.
 Охата, Коити (род. 1962) — японский режиссёр, аниматор и меха-дизайнер.